Венадито има више значења:

 Венадито (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Венадито (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику